Települések listái országok szerint
Panama települései